Johann Nepomuk Huber ist der Name folgender Personen:
 Johann Nepomuk Huber (1830–1879), deutscher Publizist und Philosoph
 Johann Samuel Huber, geboren als Johann Nepomuk Huber (1778–1858), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Nepomuk Hubert von Schwerz (1759–1844), deutscher Agrarwissenschaftler